est la formule brute de plusieurs isomères.

 Nucléoside
 désoxyguanosine, numéro CAS 
 adénosine, numéro CAS 

 Antirétroviral
 zidovudine ou AZT, numéro CAS 

 Antibiotique
 vidarabine, numéro CAS